Benjamin Dessus (1939-2019), ingénieur et économiste français ;
 Sophie Dessus (1955-2016), femme politique française.

Voir aussi 
 Dessus, un type de voix en musique.